Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1994, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Pam Shriver et Elizabeth Smylie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1994
Tokyo
Sport au Japon en 1994
Tennis en janvier 1994
Tennis en février 1994